Золотарёвка — платформа Смоленского направления МЖД.

Расположена в 2-х км к юго-востоку от одноимённой деревни в Вяземском районе Смоленской области. Расстояние от Белорусского вокзала Москвы — 251 км.

Количество путей — 2. Количество платформ — 2. Форма платформ — изогнутая. Платформы боковые, длина — 2 вагона. Имеется освещение.

Соседние остановочные пункты: ост. п. Гредякино, ост. п. Старая Деревня.

Примечания 

Остановочные пункты Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Смоленской области